Der Bezirk Bregenz ist ein Verwaltungsbezirk des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg.

Anfang 2022 wurde Gernot Längle als Nachfolger von Elmar Zech zum Bezirkshauptmann von Bregenz ab 1. Mai 2022 bestellt.

Geografie 
Der Bezirk Bregenz umfasst eine Fläche von  km². Der flache Westen des Bezirks liegt im Tal des Rheins, der hier in den Bodensee mündet und dabei das Rheindelta bildet. Der Rhein wurde im Bezirksgebiet durch den Fußacher Durchstich begradigt und verläuft innerhalb des Bezirks, während die Grenze zur Schweiz dem alten Flussverlauf folgt. Der österreichische Anteil des Bodenseeufers liegt zur Gänze im Bezirk und ist mit  dessen tiefste Stelle. Im Norden bildet die Leiblach von ihrer Mündung in den Bodensee bis Hohenweiler die Grenze zu Deutschland.

Der weitaus größere östliche Teil des Bezirks ist bergig, einen Großteil dieses Gebiets macht der Bregenzerwald aus. Er wird überwiegend von der Bregenzer Ach und ihren Nebenflüssen entwässert, nur die Gemeinde Warth im äußersten Südosten liegt bereits im Lechtal. Nicht zum Bregenzerwald gehören einige Bregenzer Umlandgemeinden sowie die Gemeinde Mittelberg, die durch ihre Lage im Kleinwalsertal eine funktionelle Exklave des Bezirks ist und über die Breitach Richtung Iller entwässert. Der Bregenzerwald liegt überwiegend im nach ihm benannten Bregenzerwaldgebirge, hat aber auch Anteil an den Allgäuer Alpen im Norden und Osten und dem Lechquellengebirge im Südosten. In letzterem befindet sich die Braunarlspitze, mit  höchster Punkt des Bezirks.

Angehörige Gemeinden 
Zum Bezirk Bregenz gehören 40 Gemeinden, darunter eine Stadtgemeinde und sechs Marktgemeinden. Die Einwohnerzahlen stammen vom

Bevölkerungsentwicklung

Sprachraum 
Der Bezirk Bregenz gehört zum niederalemannischen Sprachraum mit höchstalemannischen Einsprengseln, die Zeugnis von der mittelalterlichen Walserwanderung ablegen. Die niederalemannischen Mundarten seiner Bewohner muten sich teilweise schwäbisch an, zum Beispiel aufgrund der Diminutivbildung „-le“ in Wörtern wie „Hüsle“ („Häuslein“, schwäbisch „Häusle“).

Weblinks 

 Bezirk Bregenz auf den Internetseiten des Landes Vorarlberg

Einzelnachweise 

Bregenz
 
Bregenzerwaldgebirge
Lechquellengebirge
Geographie (Alpenrheintal)
Geographie (Vorarlberg)
Gegründet 1868